

Traités 
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le , entre le roi de France et le duc de Lorraine ;
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le , entre la France et l'Angleterre ;
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé les 26 et , entre la France et le duc de Saxe-Weimar ;
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le  entre la France et le duc de Lorraine ;
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le , entre la France et le prince-Électeur de Brandebourg ;
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le , entre la France et le prince-Électeur de Brandebourg ;
Traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le , à l'issue de la Première Guerre mondiale, par les puissances alliées d'un côté, et la nouvelle République autrichienne de l'autre.

Voir aussi 
 Paix de Rueil ou Paix de Saint-Germain 1649, mettant fin à la Fronde parlementaire.

Édits 
Édit dit aussi Paix de Saint-Germain-en-Laye, signé en 1570 et mettant fin à la troisième guerre de religion; improprement appelé traité.
.

Ordonnances 
Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye signée en 1667.
Ordonnance criminelle de 1670 signée à Saint-Germain-en-Laye.